Купа — нагромадження об'єктів.
 Купа (структура даних)
 Бінарна купа
 Біноміальна купа

Географія 
 Купа — річка в Хорватії та Словенії, права притока Сави.
 Купа — населений пункт у Хорватії, в Приморсько-Горанській жупанії.

Підводні човни 
 П-915 «Купа» — підводний човен типу «Уна» ВМС Югославії (1986—2006 р.р.).